Luo (volk); een etnische groep in vooral Kenia
 Luo (Nilo-Saharaanse taal) of Dholuo; een West-Nilotische taal uit vooral Kenia
 Luotalen; een West-Nilotische taalgroep
 Luò (骆), een Chinese achternaam
 Luó (罗), een Chinese achternaam
 Luo (ongeclassificeerde taal); een ongeclassificeerde taal, gesproken in Kameroen